Premijer liga Bosne i Hercegovine za sezonu 2016./17. ili zbog sponzorskih razloga zvana BH Telecom Premijer liga Bosne i Hercegovine 2016./17. je 23. sezona prvog ranga nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine, odnosno 15. sezona Premijer lige na području cijele BiH.  
Ligu je drugi put zaredom osvojio Zrinjski iz Mostara.

Sustav natjecanja 
Za razliku od prošlih sezona, kada je igrana liga sa 16 klubova - dvokružno, 30 kola, od ove sezone je Premijer liga smanjena na 12 klubova, te se liga igra u dva dijela: Ligu 12 - prvi dio lige, klubovi igraju dvokružnu ligu (22 kola). Po ostvarenom plasmanu prvih šest klubova se plasira u Ligu za prvaka, a preostalih šest u Ligu za ostanak. Liga za prvaka i Liga za ostanak se također igraju dvokružno (10 kola), ali se prenose svi susreti i bodovi iz Lige 12. 
Prvak lige ostvaruje plasman u kvalifikacije Lige prvaka, a drugoplasirani, trećeplasirani, te pobjednik kupa ili četvrtopasirana momčad ostvaruju plasman u kvalifikacije Europske lige. 
Iz lige ispadaju posljednje dvije momčadi.

Sudionici 
 NK Čelik, Zenica
 FK Krupa, Krupa na Vrbasu 
 NK Metalleghe-BSI, Jajce 
 FK Mladost, Doboj-Kakanj 
 FK Olimpic, Sarajevo
 FK Radnik, Bijeljina 
 FK Sarajevo, Sarajevo
 FK Sloboda, Tuzla 
 NK Široki Brijeg, Široki Brijeg
 NK Vitez, Vitez
 HŠK Zrinjski, Mostar
 FK Željezničar, Sarajevo

Ljestvice

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano od 1. do 11. kola Lige 12, te od 1. do 5. kola Lige za prvaka i Lige za ostanak 
rezultat normalne debljine - igrano od 12. do 22. kola Lige 12, te od 6. do 10. kola Lige za prvaka i Lige za ostanak  

Ažurirano 22. srpnja 2017. godine.

Najbolji strijelci 
Pikazani strijelci 10 i više golova.

Poveznice 
 Nogometni savez BiH, stranica lige 
 stranica lige na uefa.com

Izvori 
 rsssf.com, Premijer liga BiH 2016./17.
 sportsport.ba, Premijer liga BiH 2016/17., ljestvice, pristupljeno 22. srpnja 2017. 
 sportsport.ba, Premijer liga BiH 2016/17., rezultati , pristupljeno 22. srpnja 2017. 
 posavinasport.com, Premijer liga BiH 2016./17., Liga 12, pristupljeno 22. srpnja 2017.
 posavinasport.com, Premijer liga BiH 2016./17., Liga 12, verzija za ispis, preuzeto 22. srpnja 2017.
 posavinasport.com, Premijer liga BiH 2016./17., Liga za prvaka, pristupljeno 22. srpnja 2017.
 posavinasport.com, Premijer liga BiH 2016./17., Liga za prvaka, verzija za ispis, preuzeto 22. srpnja 2017.
 posavinasport.com, Premijer liga BiH 2016./17., Liga za ostanak, pristupljeno 22. srpnja 2017.
 posavinasport.com, Premijer liga BiH 2016./17., Liga za ostanak, verzija za ispis, preuzeto 22. srpnja 2017.
 soccerway.com, Premijer liga BiH 2016./17., Liga 12, pristupljeno 22. srpnja 2017.
 soccerway.com, Premijer liga BiH 2016./17., Liga za prvaka, pristupljeno 22. srpnja 2017.
 soccerway.com, Premijer liga BiH 2016./17., Liga za ostanak, pristupljeno 22. srpnja 2017.
 

2016-17
2016-17
 1